Dowland kan syfta på:

 Dowland (krater) – en krater på Merkurius
 Dowland, Devon - en ort och civil parish i England, Storbritannien

Personer
 John Dowland (1563–1626), en engelsk kompositör, sångare och lutspelare